Théognis (en grec ancien : ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

 Théognis de Mégare, poète gnomique et élégiaque () ;
 Théognis d'Athènes, poète tragique () ;
 , un des Trente (), peut-être le poète tragique lui-même.

Voir aussi 
 En entomologie, Theognis est un synonyme du genre Leptoglossus.